Лоуч () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лоуч, Кен (род. 1936) — британский кинорежиссёр, классик европейского остросоциального кино.
 Лоуч, Микаэла (род. 1998) — ямайско-британская экоактивистка.
 Лоуч, Скотт (род. 1988) — английский футболист, выступающий на позиции вратаря, игрок клуба «Хартлпул Юнайтед».
 Де Лоуч, Бенджамин Паттерсон (1905—1994) — американский певец (баритон) и музыкальный педагог.